Hornischer ist der Familienname folgender Personen:

 Edi Hornischer (1934–2001), deutscher Autor, Liedtexter, Humorist
 Fanny Hornischer (1845–1911), österreichische Volkssängerin 
 Inge Hornischer (1940–2012), deutsche Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin